Příjmení Treybal má více nositelů:

 František Treybal (1882–1947), český šachista
 Karel Treybal (1885–1941), český šachista, oběť nacismu
 Rudolf Treybal (1854–1911), rakouský a český zemědělský pedagog, agronom a politik

podobné příjmení
 Trejbal